Francesco De Angelis – politico italiano
 Francesco de Angelis – velista italiano
 Francesco de Angelis – violinista italiano
 Francesco De Angelis – pallavolista
 Francesco De Angelis – attore